Lista orașelor din Coreea de Sud.

Orașe 
(REC = Recensământ)

Vezi și 
 Lista listelor de orașe după țară

Legături externe 
 National Statistical Office of the Republic of Korea
 City Population - Cele mai mari orașe

Coreea de Sud